Gołocin est le nom de :

en Pologne
 Gołocin, village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Gołocin, village de la voïvodie de Mazovie.